električni kabel, često samo kabel, je izolirani električni vodič,
 kabel (mjera), pomorska mjera za dužinu,
 čelični kabel, u strojarstvu, građevinarstvu i tehnici, je naziv za čelično uže,
 kabel, u tekstilnoj tehnologiji, predstavlja uže od kemijskih vlakana.